Валентина Бадминовна Ильцаранова (род. 16.10.1939, совхоз Западный, Калмыцкая АССР — 14.01.2010, Элиста, Калмыкия) — Заслуженная артистка РСФСР (1984), Народная артистка Российской Федерации (1994), Почётный гражданин Республики Калмыкия (2000).

Биография
Валентина Ильцаранова родилась 16 октября 1939 года в совхозе «Западный» Целинного района. По воспоминаниям певицы, при рождении она получила калмыцкое имя Нимит в честь буддийского божества. Уже позже в Сибири её стали называть Валентина. Петь она любила с малых лет. Многие песни будущая певица узнала от своей бабушки Чуурльг, знатока устного народного творчества.

Её творческая биография начинается по возвращении калмыцкого народа из Сибири. После учёбы в Элисте и Москве в 1961 году Ильцаранова стала солисткой Калмыцкого государственного ансамбля песни и танца «Тюльпан». В 1974 году блестяще окончила Всесоюзную театральную эстрадную мастерскую. В 1982 году окончила вокальное отделение Элистинского музыкального училища. В 1978 году вместе с коллегами по «Тюльпану» стала дипломантом Всероссийского смотра ансамблей песни и танца в Москве. Для поклонников Валентина Бадминовна была олицетворением народного таланта. За уникальный тембр голоса в народе её звали «степным жаворонком».

Каждая песня в исполнении артистки становилась шедевром вокального искусства: «Харада», «Эльстин вальс», «Торга», — эти песни стали визитной карточкой исполнительницы. Ильцаранова активно гастролировала по республике и за её пределами, была всегда готова ехать в самые отдалённые села Калмыкии.

Особое место в творческой биографии артистки занимала работа в Национальном оркестре Калмыкии. Болея душой за калмыцкое искусство певица щедро делилась с молодым коллективом своим опытом, богатством своего репертуара, старалась поддерживать начинающих исполнителей.
Умерла 14 января 2010 года.

Награды
 Народная артистка Российской Федерации (1994).
 Заслуженная артистка РСФСР (1984).
 Народная артистка Калмыцкой АССР (1981).
 Заслуженная артистка Калмыцкой АССР (1965).
 Премии Калмыцкой АССР имени Героя Советского Союза О. И. Городовикова (1987). 
 Почётный гражданин Республики Калмыкия (2000).

Примечания

Певцы и певицы Калмыкии
Заслуженные артисты Калмыцкой АССР
Народные артисты Калмыкии
Почётные граждане Республики Калмыкия